Marrazzi – cognome italiano
 Andrea Marrazzi – schermidore e dirigente sportivo italiano